El término silencio puede referirse:

 al silencio, la ausencia de sonido;

En la música

 al silencio, el signo que se utiliza para medir la duración de una pausa y tiempo;
 a Silencio, una banda de rock chilena;
 a Silencio, un LP editado en 1970, reeditado como CD en 1997 y 2004 por Warner-Music, del cantante español Adolfo Celdrán;
 a Silencio, una canción interpretada por el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”;
 a Silencio, una canción interpretada por Carlos Gardel;
 a Silencio, una canción interpretada por Cristian Castro, del álbum Hoy Quiero Soñar;
 a Silencio, una canción interpretada por Ibrahim Ferrer, del álbum Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer;
 a El silencio (1992), un álbum de la banda mexicana de rock Caifanes;

Libros
 a Silencio (1966), una novela de ficción histórica del escritor japonés Shusaku Endo;
 a Silencio, un cuento del escritor estadounidense Edgar Allan Poe;

Cine
 a El silencio (Tystnaden) (1963), una película del director sueco Ingmar Bergman;
 a El silencio (Sokout) (1998), una película de Mohsen Makhmalbaf;
 a El silencio (The Quiet) (2005), una película de la directora estadounidense Jamie Babbit;
 a Hush (Silencio) (Silence) (2016), una película de horror estadounidense dirigida por Mike Flanagan;
 a Silencio (Silence) (2016), una película estadounidense de drama histórico dirigida por Martin Scorsese basada en la novela El silencio, de 1966;

Teatro
 a Silencio (1968), una obra de teatro del escritor inglés Harold Pinter;

Administración pública
 al silencio administrativo, la ausencia de pronunciamiento, de resolución o de respuesta de la administración pública respecto de un recurso impugnatorio, solicitud o queja de un ciudadano o persona jurídica o moral.

Religión
 al silencio como categoría filosófica de la teología negativa,
 a la Hermandad del Silencio, una cofradía católica de Sevilla.

Lugares 
 El Silencio, sector del centro de la ciudad de Caracas, Venezuela.